Zbigniew Walczyk (ur. 1946) – inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, długoletni rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
 Zbigniew Walczyk (ur. 1960) – polityk, związkowiec, działacz opozycji w PRL, związany z Ostrowcem Świętokrzyskim.